Membre del grup dels mamertins.
 Mamertí, vegeu Claudi Mamercí i Mamercí